Vox (fabrikant), fabrikant van versterkers, gitaren en aanverwante apparatuur
 Vox (platenlabel), een platenlabel
 Vox (politieke partij), een Spaanse extreemrechtse politieke partij
 Vox (radioprogramma), een radioprogramma op de Vlaamse zender Radio 1
 VOX (televisiezender), commerciële televisiezender in Duitsland
 Vox (universiteitsblad), een universiteitsblad van de Radboud Universiteit Nijmegen
 Vox (weblogapplicatie), weblogapplicatie van Six Apart
 Vox (website), een Amerikaanse nieuwswebsite
 Voice Operated eXchange, een telecommunicatietoepassing, schakeling door spraak
 VOX-ATypI-classificatie, classificatie indeling voor lettertypen